Mineral Spring ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mineral Spring (Maryland)
 Mineral Spring (Missouri)
 Mineral Spring (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Mineral Springs